Эхидо ():
 Эхидо (сельскохозяйственная коммуна)
 Эхидо (Венесуэла) — город в Венесуэле
 Эхидо, Хосе Анхель (род. 1953) — испанский актёр